Fang (ètnia) grup ètnic del Camerun.
 Llengua fang, idioma bantu parlat pels fang.
 Fang (geologia), barreja d'aigua i terra.
 Fang (manga), manga fet per Akira Itō.
 Fang (grup de música) és un grup de punk de Califòrnia.
 Tàpia, fang emprat com a material de construcció.